Никола́й Гу́рьев:
 Гурьев, Николай Данилович (1925—1987) — советский якутский партийный деятель.
 Гурьев, Николай Дмитриевич (1789—1849) — государственный деятель Российской империи.
 Гурьев, Николай Николаевич (1884—1914) — герой Первой мировой войны, Георгиевский кавалер (1914).
 Гурьев, Николай Павлович (1906—?) — советский артиллерист, участник Гражданской войны в Испании, военный разведчик, полковник.